Municípios
 Bom Retiro — município de Santa Catarina, Brasil

 Distritos
Bom Retiro (distrito de São Paulo) — Brasil
Bom Retiro (bairro de São Paulo) — bairro no distrito do Bom Retiro, São Paulo

 Bairros
Bom Retiro (Curitiba) — Paraná, Brasil
Bom Retiro (Ipatinga) — Minas Gerais, Brasil
Bom Retiro (Santos) — São Paulo, Brasil

 Outros
 Palácio do Bom Retiro — palácio de Madrid, Espanha

Desambiguações de topônimos